

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25, w tym 11 podstawowych
 Michałówka – część miasta Błażowa
 Michałówka – część miasta Hrubieszów
 Michałówka – część miasta Puławy
 Michałówka – część miasta Rabka-Zdrój
 Michałówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Michałówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Michałówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Michałówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów 
 Michałówka – kolonia wsi Żurawiec w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Michałówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Parczew 
 Michałówka – część wsi Rycza w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór
 Michałówka – część wsi Poddąbrowa w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn
 Michałówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Michałówka – część wsi Żdżary w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec
 Michałówka – część wsi Michałowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Michałówka – część wsi Gródek w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Michałówka – część wsi Skawa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Michałówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż 
 Michałówka – część wsi Jagodne w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Michałówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Michałówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Michałówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno 
 Michałówka – część wsi Wysoka Strzyżowska w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Michałówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak
 Michałówka – część wsi Balice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno

Miejscowości na Białorusi 
Michałówka – dawny folwark, obecnie część agromiasteczka Mosty Prawe na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty.

Miejscowości na Ukrainie 
 Michałówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie dunajowieckim
 Michałówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie czemerowieckim 
 Michałówka – wieś w obwodzie lwowskim,  w rejonie sokalskim 
 Michałówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim
 Michałówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim
 Michałówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Michałówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie łanowieckim
 Michałówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim
 Michałówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie lubarskim
 Michałówka – wieś w rejonie łuckim, w obwodzie wołyńskim
 Michałówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łokackim

Inne 
 Michałówka – dawna gromada
 Michałówka – ciek wodny w Poznaniu
 Michałówka (Mołdawia)– wieś o spornej przynależności państwowej (de iure Mołdawia, de facto Naddniestrze), w rejonie Rybnica, nad Dniestrem
 Michałówka – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Michałówka, w rejonie sokalskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie
 Michałówka – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Michałówka, w rejonie radziwiłłowskim, w obwodzie rówieńskim, na Ukrainie

Linki zewnętrzne

Przypisy